Arranz ist der Familienname folgender Person:

 Asier Arranz Martín (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Mario Arranz (* 1978), spanischer Ruderer
 Máximo San Juan Arranz (Máximo; 1932–2014), spanischer Zeichner, Karikaturist und Autor
 Melecio Arranz (1888–1966), philippinischer Politiker
 Paloma Arranz (* 1969), spanische Handballspielerin
 Sebastián Arranz (* 1983), argentinischer Puppenspieler und Theaterschauspieler in Deutschland